Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 1-ї категорії Toray Pan Pacific Open 1999, який відбувся удвадцять четверте. Мартіна Хінгіс і Мір'яна Лучич-Бароні були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Хінгіс, яка виступала в парі з Яною Новотною.

Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Хінгіс і Новотна з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Пак Сон Хі /  Ван Ші-тін

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1999 Doubles Draw 

Pan Pacific Open
Toray Pan Pacific Open, парний розряд